Breyne ist der Familienname folgender Personen:

Gustave Georges Breyne (1914–1998), belgischer Politiker
Jakob Breyne (1637–1697), deutscher Kaufmann und Botaniker
Johann Philipp Breyne (1680–1764), deutscher Botaniker und Zoologe
Jonathan Breyne (* 1991), belgischer Radrennfahrer
Paul Breyne (* 1947), belgischer Politiker

Siehe auch:
Preine